Vinay ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Vinay (Isère) im Département Isère
 Vinay (Marne) im Département Marne

Vinay ist der Name folgender Personen:
 Gustavo Vinay (1912–1993), italienischer Mediävist
 Jean-Paul Vinay (1910–1999), kanadischer Linguist, Phonetiker, Anglist und Romanist französischer Herkunft
 Pierre Marie Vinay (1821–1882), französischer Politiker  
 Ramón Vinay (1911–1996), chilenischer Heldentenor, später Bariton
 Tullio Vinay (1909–1996), italienischer evangelischer Theologe und Politiker
 Valdo Vinay (1906–1990), italienischer evangelischer Theologe